Jung kan syfta på:

 Jungs socken – en socken i Västergötland
 Jungs landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Skaraborgs län 1863–1951
 Jungs församling – en tidigareförsamling i Skara stift –2002
 Jungs kyrka – en kyrkobyggnad 
 Jungs distrikt – ett distrikt i Vara kommun och Västra Götalands län
 Jung – en tätort i Vara kommun
 Jung (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Jung (auktor) – en auktorsförkortning för flera personer
 Jung (musikgrupp) – en svensk popduo
 11518 Jung – en asteroid i huvudbältet